«Союз ТМА-20» — российский пилотируемый космический корабль. Стартовал 15 декабря 2010 года, этот полёт стал двадцать пятым полётом корабля серии «Союз» к МКС. Экипаж корабля вошёл в составы 26-й и 27-й долговременных экспедиций.

Экипаж 
Экипаж старта и посадки
  (ФКА) Дмитрий Кондратьев (1) — командир экипажа.
  (НАСА) Кэтрин Коулман (3-й космический полет) — бортинженер.
  (ЕКА) Паоло Несполи (2) — бортинженер.

Дублирующий экипаж
  (ФКА) Анатолий Иванишин — командир экипажа.
  (НАСА) Майкл Фоссум (2) — бортинженер.
  (JAXA) Сатоси Фурукава (2) — бортинженер.

Подготовка к полёту 
При подготовке к полету была повреждена капсула спускаемого аппарата, старт корабля перенесен на 15 декабря.

Посадка 
24 мая 2011 в 6:27 мск корабль совершил мягкую посадку в казахстанской степи, восточнее Джезказгана.

Ссылки 
 Космический корабль «Союз-ТМА20»
 Телерепортаж о подготовке и запуске «Союз ТМА-20» Телестудия Роскосмоса
 Возвращение «Варягов». Сюжет телестудии Роскосмоса
 «Союз ТМА-20». История полёта. телестудии Роскосмоса

Примечания 

Космические корабли серии «Союз»